Abend in Byzanz ist ein US-amerikanischer Film von 1978 nach dem gleichnamigen Roman von Irwin Shaw. Das Drehbuch wurde von Glen A. Larson und Michael Sloan adaptiert.

Die meisten Filmkritiker fanden Drehbuch und Handlung damals sehr dumm. Das Finale ist amerikanisch glücklich, wenn drei mit Sprengstoff beladene Passagierflugzeuge in letzter Minute von amerikanischen Kampfjets abgeschossen und Terroranschläge in amerikanischen Städten vereitelt werden. Andererseits beschrieben die Kritiker die schauspielerische Darstellung als sehr real.

Das Besondere an dem Spielfilm ist, dass seine vermeintlich unrealistische Geschichte in einer etwas anderen Version bei den Terroranschlägen vom 11. September 2001 Wirklichkeit wurde.

Weblinks

Einzelnachweise 

Filmtitel 1978
Filmdrama
US-amerikanischer Film
Film über Islamistischen Terrorismus
Literaturverfilmung
Luftfahrt im Film